Chaerefolium trichospermum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Schinz och Albert Thellung, och fick sitt nu gällande namn av Sergei Sergeevich Stankov. Chaerefolium trichospermum ingår i släktet Chaerefolium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
trichospermum